Stefan Schmidt puede referirse o tener varios significados:

 Stefan Schmidt puede referirse a un miembro de la banda de a capela Van Canto
 Stefan Schmidt futbolista alemán nacido en 1989 y que juega como portero.
 Stefan Schmidt futbolista alemán nacido en 1996 y que juega como portero.
 Stefan Schmidt puede referirse a un jugador de fútbol danés del Brønshøj BK.
 Stefan Schmidt puede referirse a un arqueólogo alemán.
 Stefan Schmidt puede referirse a un organista alemán.
 Stefan Schmidt puede referirse a un jugador de baloncesto del BBC Bayreuth.
 Stefan S. Schmidt puede referirse a un pintor alemán.